Termin ACPS ima više značenja.

 Holo-(acil-nosilac-protein) sintaza, enzim
 Javne škole Albermarlskog okruga ()